U 18 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 18, un submarine alemán del tipo Tipo U 17 botado en 1912 y que sirvió en la Primera Guerra Mundial hasta su hundimiento el 23 de noviembre de 1914.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
 SM UB 18, un submarino alemán del Tipo UB II botado en 1915 y hundido el 9 de diciembre de 1917.
 SM UC 18, un submarino alemán de Tipo UC II botado en 1916 y hundido el 19 de febrero de 1917.

 U 18 (1936), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue echado a pique el 25 de agosto de 1944.

 U 18 (S197), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1973 y que permanece en servicio activo.